Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 1994 byl 3. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Svůj druhý titul vybojoval tým FC Širak Gjumri.

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

1994
Fotbal v Evropě v roce 1994
Sport v Arménii v roce 1994